Alexander Hormuzaki ist der Name folgender Personen:

* Alexander Hormuzaki (Politiker) (1823–1871), österreichisch-rumänischer Politiker und Publizist
 Alexander von Hormuzaki (1869–1945), österreichisch-rumänischer Politiker und Jurist